Brownlow är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 Louis Brownlow (1879–1963), amerikansk statsvetare
 Walter P. Brownlow (1851–1910), amerikansk politiker